Перес, Уго ():
 Перес, Уго (род. 1963) — американский футболист сальвадорского происхождения.
 Перес, Уго (род. 1968) — аргентинский футболист, полузащитник.